Cratere Soddy – cratere lunare nella parte nord-occidentale della faccia nascosta della Luna
 Frederick Soddy – chimico e fisico britannico, premio Nobel per la chimica 1921
 Soddy-Daisy – comune nella Contea di Hamilton del Tennessee, negli Stati Uniti d'America
 Soddy – anche nota come sod house, abitazione alternativa alla capanna di tronchi in uso nei primi insediamenti nelle Grandi Pianure canadesi e statunitensi